Guardians of Galaxy kan henvise til

 Guardians of the Galaxy (superhelte) - Et hold af superhelte i Marvel Comics' tegneserieunivers
 Guardians of the Galaxy (film) - en film om superheltene